Курбановский — фамилия:

 Курбановский, Алексей Алексеевич (род. 1955) — российский искусствовед, критик, переводчик, доктор философских наук.
 Курбановский, Михаил Николаевич (1831—1885) — Тобольский и Акмолинский вице-губернатор.

Курбановская 
Курбановская — женский вариант фамилии:
 Курбановская, Екатерина Михайловна (1861—1935) — прозаик, драматург, переводчица, работавшая под псевдонимом Курч Екатерина Михайловна.